Schwarzes Schloss ist der Name folgender Bauwerke:

 Schwarzes Schloss (Helmershausen), Gemeinde Rhönblick, Thüringen
 Schwarzes Schloss (Oepfershausen), Oepfershausen, Thüringen
 Schwarzes Schloss, Alternativname der Burgruine Hochwart, Gemeinde Velden am Wörthersee, Kärnten

Siehe auch:
 Burg Hunedoara (auch Schwarze Burg), Felsenburg in Siebenbürgen, Rumänien